Sette piccoli australiani o Seven Little Australians possono riferirsi a:

Sette piccoli australiani (Seven Little Australians) – romanzo del 1894 di Ethel Turner
Seven Little Australians – film australiano del 1939 diretto da Arthur Greville Collins
Seven Little Australians – miniserie televisiva britannica trasmessa nel 1953 
Seven Little Australians – miniserie televisiva australiana trasmessa nel 1973 
Sette piccoli australiani (Seven Little Australians) – miniserie televisiva australiana trasmessa nel 1977